Села:
 Смяч — Чернігівська область, Новгород-Сіверський район
 Смяч — Чернігівська область, Сновський район

Річка
 Смяч — притока Снові